Ана́логовый сумма́тор — устройство, выполняющее операцию вида:

 

 где  — некоторые входные аналоговые величины,
  — действительные числа, весовые коэффициенты,
  — выходная аналоговая величина, результат суммирования.

Наиболее часто аналоговые сумматоры используются в электронной технике.

Сумматоры на операционных усилителях 
Схема простейшего аналогового сумматора на операционном усилителе приведена на рисунке 1. В качестве суммируемых величин выступают входные напряжения  в качестве результата — выходное напряжение схемы

Принцип действия 
Полагая, что операционный усилитель является идеальным (с бесконечным коэффициентом усиления и нулевыми входными токами), из первого правила Кирхгофа получаем, что ток через резистор  равен сумме токов через резисторы :

 

Так как потенциал инвертирующего входа ОУ в идеальном случае равен 0 из-за действия отрицательной обратной связи (практически весьма близок к 0, так называемая «виртуальная земля»), и, выражая токи через напряжения и сопротивления резисторов, приходим к соотношению:

 

Таким образом, схема рисунке 1 выполняет над входными напряжениями операцию суммирования с отрицательными весовыми коэффициентами:

 

В случае, если , схема является инвертирующим сумматором со всеми весовыми коэффициентами равными −1, если же сопротивления резисторов имеют разные значения, получается взвешивающий сумматор, причём весовые коэффициенты для каждой входной переменной равны:

Параллельный сумматор 
Подключая входные сигналы к инвертирующему и неинвертирующему входам операционного усилителя, можно получить схему, реализующую одновременно сложение и вычитание аналоговых сигналов. Эта схема, называемая параллельным сумматором, изображена на рисунке 2. Принцип действия схемы аналогичен принципу действия простейшего сумматора.

Полагая, что входные токи операционных усилителей пренебрежимо малы, а потенциалы на его входах равны  получим из первого правила Кирхгофа:

 
 
 
 

Перенося в левые части двух последних уравнений члены, содержащие  принимая  получим:

 

 

Из обоих уравнений найдём  и приравняем правые части полученных выражений:

 

Из последнего выражения находим выходное напряжение схемы:

 

Таким образом, схема осуществляет сложение напряжений  и вычитание напряжений  с весовыми коэффициентами, равными:

Применение сумматоров 
Широко используются в вычислительной аналоговой технике, обработке сигналов, телевидении, электроакустике, средствах связи и др. Например, микшер электроакустических сигналов представляет собой сумматор с вручную или автоматически управляемыми весовыми коэффициентами суммирования.

Примечания

См. также 
 Счётно-решающий прибор
 Микшер
 Логарифмическая линейка

Электроника
Аналоговые системы